Новоселовка () — село,
Таволжанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Географическое положение 
Село Новоселовка находится в 4,5 км от места впадения рек Верхняя и Нижняя Двуречная в реку Оскол, примыкает к селу Кущевка и селу Горобьевка.
Село окружено большими лесными массивами урочище Великое и урочище Долгий Гай (сосна).
Рядом с селом проходит железная додога, в 3-х км станция Двуречная.

История 
 Присоединено к селу Горобьевка в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района